Александр Михайлович Субботин: Субботин, Александр Михайлович (1924—2010) — советский деятель печати, журналист.
 Субботин, Александр Михайлович (род. 1976) — белорусский паразитолог и государственный деятель.